Potlatch – ceremonia plemion Indian Ameryki Północnej
 Potlatch – miasto w USA, w stanie Idaho, w hrabstwie Latah